Pelletan är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Camille Pelletan (1846–1915), fransk journalist och politiker
 Eugène Pelletan (1813–1884), fransk journalist och politiker
 Jules Pelletan (1833–1892), fransk botanist
 Philippe Jean Pelletan (1747–1829), fransk kirurg
 Pierre Pelletan (1782–1845), fransk medicinare